Das 10-km-Verfolgungsrennen der Frauen im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand am 11. Februar 2014 um 19:00 Uhr im Laura Biathlon- und Skilanglaufzentrum statt. Die Belarussin Darja Domratschawa sicherte sich mit nur einem Schießfehler die Goldmedaille. Silber ging an Tora Berger aus Norwegen, die Bronzemedaille gewann Teja Gregorin aus Slowenien.

Wettkampfbeschreibung 
Für das Verfolgungsrennen über 10 km qualifizierten sich die 60 besten Athletinnen des vorangegangenen Sprintrennens. Die Siegerin des Sprints ging als Erste ins Rennen, die anderen Athletinnen starteten mit dem Zeitabstand, den sie beim Zieleinlauf des Sprints hatten. Es waren fünf gleich lange Laufrunden zu absolvieren, nach den ersten vier mussten die Athletinnen in der Reihenfolge liegend-liegend-stehend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste die Athletin eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Siegerin war, wer als Erste das Ziel erreichte.

Totalanstieg: 295 m, Maximalanstieg: 28 m, Höhenunterschied: 29 m 
60 Teilnehmerinnen aus 23 Ländern, davon 53 in der Wertung.

Ergebnisse 

Aufgrund der Erkenntnisse des McLaren-Reports disqualifizierte das Internationale Olympische Komitee nachträglich die russischen Athletinnen Olga Wiluchina, Jana Romanowa und Olga Saizewa

Weblinks 
 Offizielles Ergebnis (PDF, 81 kB)

Einzelnachweise 

Verfolgung (Frauen)
Frauenskiwettbewerb
Frauenschießsportwettkampf